Kanton Vernon může znamenat:

 Kanton Vernon-Nord – francouzský kanton v departementu Eure v regionu Horní Normandie
 Kanton Vernon-Sud – francouzský kanton v departementu Eure v regionu Horní Normandie.